Stari Bar este un oraș din comuna Bar, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 1864 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 1968 de locuitori).

Demografie 

În orașul Stari Bar locuiesc 1332 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 33,2 de ani (31,8 la bărbați și 34,5 la femei). În localitate sunt 499 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,74.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Literatura 
 Aleksandar Deroko, „Srednjevekovni gradovi u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji“, Belgrad 1950
 Grupa autora: Istorijski leksikon Crne Gore, knjiga 5 „Daily Press-Vijesti“, 2006.

Legături externe 

 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Gugl satelitska mapa (Maplandia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)

Localități din comuna Bar
Orașe din Muntenegru